Арнольд Руге (1802—1880) — німецький філософ, один із засновників фундаментальної теорії політичних партій в Німеччині.
 Артур Клод Руге (1903—2000) — американський інженер-механік та винахідник.
 Георг Руге (1852—1919) — німецький анатом і приматолог.
 Гесіне Руге (* 1985) — німецька каноїстка.
 Ніна Руге (* 1956) — німецька телеведуча і журналістка.
 Карл Руге (1846—1926) — німецький патологоанатом.
 Ойген Руге (* 1954) — німецький письменник і перекладач.
 Отто Руге (1882—1961) — верховний головнокомандувач Королівських збройних сил Норвегії 1940 року.
 Софус Руге (1831—1903) — німецький географ і етнограф.
 Фрідріх Руге (1894—1985) — віце-адмірал крігсмаріне і бундесмаріне.

Див. також 
 Рунге

Німецькі прізвища